Селища міського типу:
 Гірницьке — Дніпропетровська область, Покровська міська рада
 Гірницьке — Донецька область, Сніжнянська міська рада

Селище:
 Гірницьке — Дніпропетровська область, Криворізька міська рада